Contea di Hardin o Hardin County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Hardin (Illinois)
 Contea di Hardin (Iowa)
 Contea di Hardin (Kentucky)
 Contea di Hardin (Ohio)
 Contea di Hardin (Tennessee)
 Contea di Hardin (Texas)